Salmanlı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Salmanlı (Adapazarı), Ortschaft im Landkreis Adapazarı der türkischen Provinz Sakarya
 Salmanlı (Bigadiç), Ortschaft im Landkreis Bigadiç der türkischen Provinz Balıkesir
 Salmanlı (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Salmanlı (Pazarcık), Ortschaft im Landkreis Pazarcık der türkischen Provinz Kahramanmaraş